Mindless Self Indulgence (сокращенно — MSI) () — американская электроник-рок-группа, образовавшаяся в Нью-Йорке в 1997 году и использующая в своей музыке элементы панка, метала, индастриала и электроники. Три первых альбома обеспечили квартету большую известность. Название группы произошло от сольного мини-альбома Джимми Юрина.

История группы 

Mindless Self Indulgence образовались в 1997 году в Нью-Йорке в составе: Джеймс 'Little Jimmy Urine' Юринджер (певец, автор песен), Стив Монтано (известный как Steve, Righ?, гитара),Vanessa Y.T.(бас-гитара) и Дженнифер Данн (она же — Kitty, ударные). Квартет дебютировал с альбомом Tight  (все песни которого Юринджер написал на старом Atari PC) и обратил на себя внимание экспрессивными концертными выступлениями, получив приглашения в туры Rammstein и Insane Clown Posse. Тексты группы напомнили критикам аналогичные «ранты» Beastie Boys, в музыкальном отношении MSI поначалу отнесли к последователям Korn.

Затем вышел альбом Frankenstein Girls Will Seem Strangely Sexy (2000): о Джимми Юрине теперь заговорили как о талантливом панк-авторе; в связи с имиджем и мировоззрением группы (в частности, идеей «ультра-секс» и сконцентрированности на «низшей из чакр») отмечались влияния Боуи и Sigue Sigue Sputnik. Пресса отмечала крайне провокационный характер концертных выступлений MSI, в ходе которых группа неизменно отвечала на любое оскорбление или брошенный предмет из зала, вызывая аудиторию на открытую конфронтацию.

После выхода альбома Alienating Our Audience: Live (2002) Ванессу заменила бас-гитаристка Лин-З (Lyn-Z). You’ll Rebel to Anything (2005) вышел на индастриал-лейбле Metropolis Records в трёх версиях, отличавшихся как содержанием, так и оформлением.

Четвёртый альбом If получил высокие оценки ведущих музыкальных изданий. Синглы группы неоднократно возглавляли списки Hot Singles Sales и Dance Singles Sales журнала Billboard. MSI стали завсегдатаями светской рок-хроники после того, как бас-гитаристка (а также художница и дизайнер) Лин-Зи () в 2007 году вышла замуж за Джерарда Уэя из My Chemical Romance.

Состав 
 Джимми Юрин — вокал/сведение/семплирование
 Лин-З — бас-гитара
 Стив, так? — гитара
 Китти — ударные

Дискография

Студийные альбомы 
 Tight (1999)
 Frankenstein Girls Will Seem Strangely Sexy (2000)
 You’ll Rebel to Anything (2005)
 If (2008)
 How I Learned to Stop Giving a Shit and Love Mindless Self Indulgence (2013)
 Pink (2015)

EP’s 
 Despierta Los Niños (2003)
 Another Mindless Rip Off (2006)
 <3 (2010)

Синглы

Концертные альбомы и сборники 
 Alienating Our Audience (2002)
 Our Pain, Your Gain (DVD, 2007)

Примечания 
Комментарии

Источники

Индастриал-рок-группы
Группы альтернативного рока США
Группы электро-рока
Музыкальные коллективы из Нью-Йорка
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1997 году
Музыкальные коллективы 1990-х годов
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Квартеты
Исполнители Metropolis Records